

Laos 
Khao signifie "riz" en laotien.

Cuisine 
La cuisine laotienne offre, par exemple :
le khao jee, du riz gluant grillé
 le khao jee pâté , un sandwich 
le khao lam, un dessert
 le khao niao , du riz gluant.
 la khao poon, une soupe de nouilles.

Divers 
 Boun Khun Khao, une fête traditionnelle

Thaïlande 
En thaïlandais, le mot a plusieurs significations et transcriptions : ขาว khao pour « blanc », เข้า khao pour « entrer », เข่า khao pour « genou », เขา khao pour « il/elle », ข่าว khao pour « les nouvelles », ข้าว khao pour « riz » et par extension manger.

Toponymes 
 Khao-I-Dang, un ancien camp de réfugiés cambodgien en Thaïlande (1979-1993)
 Khao Lak, station balnéaire 
 Khao Luang, un sommet 
 Grotte de Khao Luang, qui abrite le Tham Khao Luang , un lieu de culte bouddhique 
 Khao Phing Kan, une île
 Parc national de Khao Sok
 Parc national de Khao Yai

Divers 

 Khao Manee, une race de chats thaïlandaise
Pelicinus khao, une espèce d'araignées
Scaphisoma khao, une espèce d'insectes

Viêt Nam 

 Khao, une langue môn-khmer parlée au Viêt Nam.

Références